Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1979 года раз в 4 года, а с 2007 года раз в 2 года.

Победители и призёры

Количество медалей 

Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.

Самый ценный игрок турнира

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
 История сборной Бразилии
 История сборной США
 Молодёжный чемпионат мира 2013 года

Чемпионаты мира по баскетболу среди юниоров